Brajkovac (gmina miejska Lazarevac) – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Lazarevac
 Brajkovac (gmina Prijepolje) – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Prijepolje
 Brajkovac (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac